Elizabeth  Elisabet (pel·lícula) , pel·lícula de 1998 basada en els primers anys del regnat d'Elisabet I d'Anglaterra
 Elizabeth: l'edat d'or, pel·lícula històrica del 2007, seqüela del film Elisabet' Toponímia:
 Elizabeth (Colorado) Elizabeth (Illinois) 
 Elizabeth (Indiana) Elizabeth (Louisiana) Elizabeth (Minnesota) Elizabeth (Nova Jersey) Elizabeth (Pennsilvània) 
 Elizabeth (Virgínia de l'Oest) Cape Elizabeth, població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA)
 Elizabeth City, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Port Elizabeth, ciutat de la província del Cap Oriental a Sud-àfrica 
 St. Elizabeth, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 West Elizabeth''', població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània